The Corridors of Time steht für:

 The Corridors of Time (Buchreihe), Buchreihe von Harold John Edward Peake und Herbert John Fleure (1927 bis 1956) 
 The Corridors of Time (Roman), Roman von Poul Anderson (1965)